Ріка — те саме, що й річка.

Річки 
 Ріка — притока Тиси, Закарпатська область.
 Ріка — притока Сяну, Львівська область.

Заказник 
 Ріка — іхтіологічний заказник, Іршавський район, Закарпатська область.

Техніка 
 «Ріка» — радянський річковий сторожовий корабель

Фільми 
 «Ріка» — фільм Олексія Балабанова 2002 року.

Див. також 
 Річка (значення)